Same ist die Hauptstadt des Distriktes Same und Sitz des römisch-katholischen Bistums Same in Tansania.

Geographie

Lage 
Same liegt im Nordosten von Tansania am westlichen Abhang des Pare-Gebirges in der Region Kilimandscharo in einer Höhe von 897 Meter über dem Meer.

Klima 
Das Klima in der Stadt ist tropisch. In den Wintermonaten von Juni bis September regnet es wenig, im Jahresdurchschnitt fallen 667 Millimeter Niederschlag. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 20 Grad Celsius im Juli und 25,6 Grad im Februar.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung wuchs von 1978 bis 2012 jährlich um 4,77 Prozent.

Infrastruktur 

 Eisenbahn: Die Stadt wurde zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts von der deutschen Usambarabahn erschlossen und liegt heute an der Tanga Line etwa 250 Streckenkilometer von der Hafenstadt Tanga entfernt.
 Straße: Same liegt an der asphaltierten Nationalstraße T2 von Tanga nach Moshi und weiter nach Arusha.

Persönlichkeiten 
 Rogatus Kimaryo (* 1956), Bischof
 Jacob Venance Koda (* 1957), Bischof (1999–2010)

Städtepartnerschaften 
Same unterhält eine Städtepartnerschaft mit .

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika